07 может означать:

 Ранее в СССР повсеместно, а в настоящее время — в некоторых городах России и СНГ номер телефона оператора заказной междугородной телефонной связи.
 2007 год, а также 1907, 1807, 1707, 1607 и т. д.
 Месяц июль.
 Песня Владимира Высоцкого «Ноль семь».
 Код Кабардино-Балкарской республики.
 07-Ghost — мистическая манга Итихара Юкино, Амэмия Юки.
 07-й меняет курс — остросюжетный художественный фильм режиссёра Владимира Потапова, снятый по повести Евгения Месяцева «Охота на балерину».

См. также 
 7 (число)
 007